Fantail bezeichnet:
 den NATO-Codenamen für das sowjetische Jagdflugzeug Lawotschkin La-15
 den von den Alliierten im Zweiten Weltkrieg auf dem italienischen Kriegsschauplatz benutzte Deckname für den Amphibienpanzer LVT
 den englischen Namen für die Vogelgattung der Fächerschwänze
 die gemantelte Ausführung des Heckrotors bei Hubschraubern (auch Fenestron)